Il singolare del torneo di tennis Los Angeles Open 1975, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Arthur Ashe che ha battuto in finale Roscoe Tanner 3-6, 7-5, 6-3.

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Los Angeles Open 1975